Зорма

 Зорма, Агнес, Сорма (наст фам. — Заремба; 17. V. 1865 — 10. II. 1927) — немецкая театральная актриса.
 Зорма — упразднённый хутор в Дагестане. Входил в Уллубиевский сельсовет Махачкалинского района